В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Dallas 1985, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Кріс Еверт-Ллойд 6–3, 6–4.

Сіяні гравчині 

  Мартіна Навратілова (переможниця)
  Кріс Еверт-Ллойд (фінал)
  Гелена Сукова (півфінал)
  Мануела Малєєва (1-ше коло)

 Зіна Гаррісон (2-ге коло)
 Клаудія Коде-Кільш (чвертьфінал)
 Андреа Темешварі (2-ге коло)
 Бонні Гадушек (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1985